

Medicina

 Angina – Processo infiammatorio a carico della cavità orale (ad esempio angina tonsillare, angina monocitica o di Pfeiffer, angina di Plaut-Vincent, angina di Ludwig, angina difterica, angina di Vincent)
 Angina – Sindrome dolorosa 
 Angina pectoris – Dolore toracico dovuto ad ischemia miocardica
Angina stabile – Sindrome con episodi di ischemia miocardica transitoria che si manifesta sotto sforzo
Angina cronica stabile – ricorrenza d'episodi di angina pectoris uguali da almeno due mesi
Angina instabile – Sindrome caratterizzata dalla presenza di dolore toracico a riposo, fra l'angina stabile e l'infarto del miocardio
Angina di Prinzmetal –  Sindrome con episodi di ischemia miocardica transitoria dovuta a vasospasmo coronarico
Angina microvascolare – Sindrome causata da disfunzioni o anomalie dei piccoli vasi coronarici
Angina addominale – Dolore addominale dovuto ad ischemia mesenterica cronica
Angina polmonare – sinonimo di insufficienza cardiaca

Musica 

 Angina – Singolo dei Tristania

Altri progetti